Eerste divisie (1974/1975) – drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii w sezonie 1974/1975.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste divisie

Linki zewnętrzne 
Statystyki sezonu na stronie rsssf.com

Eerste divisie
1974 w piłce nożnej
1975 w piłce nożnej
1974 w Holandii
1975 w Holandii